Ian Tomlinson ist der Name folgender Personen:

* Ian Tomlinson (Leichtathlet) (1936–1995), australischer Weit- und Dreispringer
 Ian Tomlinson (Herausgeber) (1962–2009), britischer Herausgeber